

Chiese

Croazia 
 Chiesa di San Donato a Zara

Italia 
Chiesa di San Donato a Barolo 
Chiesa di San Donato a Benevento
Chiesa di San Donato a Bagnoregio
Chiesa di San Donato a Brovello-Carpugnino
Chiesa di San Donato a Borgo alla Collina, nel comune di Castel San Niccolò
Chiesa di San Donato a Castelli
Chiesa di San Donato a Chianni
Chiesa di San Donato a Casale di Pari nel comune di Civitella Paganico
Chiesa di San Donato a Cinto Euganeo
Chiesa di San Donato a Citille, frazione di Greve in Chianti!-- Toscana -->
Chiesa di San Donato a Cortecchio nel comune di Civitella Paganico
Chiesa di San Donato a Demonte
Chiesa di San Donato a Scopeto nel comune di Firenze
Chiesa di San Donato in Polverosa nel comune di Firenze
Chiesa di San Donato a Gavignano nel comune di Poggibonsi!-- Toscana -->
Chiesa di San Donato nel comune di Genova
Chiesa di San Donato a Musile di Piave (VE)
Chiesa di San Donato a Remedello (BS)
Chiesa di San Donato di Varazze (SV)
Chiesa di San Donato a Lamole, frazione di Greve in Chianti!-- Toscana -->
Chiesa di San Donato nel comune di Lucca
Chiesa di San Donato a Lucardo, frazione di Montespertoli 
Chiesa di San Donato a Momigno nel comune di Marliana
Chiesa di San Donato a Mugnana, nel comune di Greve in Chianti (FI)
Chiesa di San Donato a Piampaludo, frazione di Sassello 
Chiesa di San Donato a Pignola 
Chiesa di San Donato ad Istia d'Ombrone nel comune di Grosseto
Chiesa di San Donato in Valle a Remanzacco
Chiesa di San Donato a Rieti
Chiesa di San Donato a Chiesanuova nel comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)
Chiesa di San Donato a San Donato, frazione di Parma
Chiesa di San Donato a Castello, frazione di Pellizzano
Chiesa di San Donato a Sassari
Chiesa di San Donato nel comune di Savona
Chiesa di San Donato a Gardigiano di Scorzè
Chiesa di San Donato nel comune di Siena
Chiesa di San Donato in Ganghereta nel comune di Terranuova Bracciolini (AR)
Chiesa di San Donato a Fossacesia in provincia di Chieti
Chiesa di San Donato a San Donato, frazione di Cittadella
Chiesa di San Donato a Scarlino
Chiesa di San Donato a Serrazzano nel comune di Pomarance
Chiesa di San Donato a Terricciola
Chiesa di San Donato a Trani
Chiesa di San Donato a Vallerano nel comune di Murlo
Cattedrale di San Donato nel comune di Umbriatico in provincia di Crotone
 Chiesa di San Donato a Covolo di Lusiana (VI)

Pievi
Pieve di San Donato a Porrona, nel comune di Cinigiano (GR)
Pieve di San Donato a Morrano, nel comune di Gavorrano (GR)
Pieve di San Donato in Polenta, nel comune di Bertinoro (FC)
Pieve di San Donato in Poggio, nel comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Pieve di San Donato Milanese

Oratori
Oratorio di San Donato Vescovo nel comune di Oleggio (NO)

Santuari
Santuario di San Donato di Ripacandida, nel comune di Ripacandida (PZ)